Акојотла има више значења:

 Акојотла (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акојотла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику